Чемпионат Европы по баскетболу среди девушек до 20 лет 2015 — 15-е первенство Европы среди девушек до 20 лет, которое проходило с 2 по 12 июля 2015 года в двух испанских городах: Тинахо и Тегисе. В чемпионате принимали участие 16 национальных сборных, разделённых на 4 группы. В пятый раз победителем Европы стала сборная Испании.

Квалификация

Групповой этап

Первый раунд 
В этом раунде 16 команд разделили на 4 группы по 4 команды в каждой. Три первых команды каждой группы выходят во второй раунд. Последняя команда каждой группы будет играть в турнире за 9-16 места

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Второй раунд 
В этом раунде 12 команд разделены на 2 группы «E» и «F» по 6 команд в каждой. Четыре первых команды каждой группы выходят в четвертьфинал, 2 последние команды каждой группы будут играть за 9-16 места вместе с командами группы «G».

Группа E

Группа F

Группа G

Матчи за 9 — 16-е места

Матчи за 13 — 16-е места

Матчи за 9 — 12-е места

Плей-офф

Четвертьфинал

Матчи за 5 — 8-е места

Полуфинал

Финальные игры

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

ФИНАЛ 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Итоговое положение 

 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
 10. 
 11. 
 12. 
 13. 
 14.   Дивизион «В»
 15.   Дивизион «В»
 16.   Дивизион «В»

Чемпион 

Символическая пятёрка турнира
  Аби Гайе
  Марин Жуаннес
  Лаура Кеведо
  Эмесе Хоф
  Летисия Ромеро
 Фейр-плей:  Драгана Станкович

Лидеры Чемпионата

См. также 
 Чемпионат мира по баскетболу (девушки до 19 лет) 2015
 Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 18 лет) 2015 
 Чемпионат Европы по баскетболу (девушки до 16 лет) 2015

Примечания

Ссылки 
 

2015
2015 год в баскетболе